Вестерлунд () — шведская и финская фамилия.
Известные носители:
 Вестерлунд, Анна (род. 1989) — финская футболистка, выступающая на позиции полузащитника.
 Вестерлунд, Бенгт (1921—2008) — шведский астроном.
 Вестерлунд, Карл (1897—1972) — финский борец.
 Вестерлунд, Курт (Курре; род. 1964) — финский музыкант.
 Вестерлунд, Нанню (1895—1989) — финская актриса театра и кино, режиссёр, драматург.
 Вестерлунд, Эдвард (1901—1982) — финский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, чемпион и призёр чемпионатов мира и Европы, чемпион Финляндии по греко-римской и вольной борьбе.
 Вестерлунд, Эркка (род. 1957) — финский хоккеист и тренер.
 Вестерлунд, Эрнст (1839—1924) — шведский врач.